Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Waldemara Wspaniałego:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
! colspan="7" | 2001

|-
! colspan="7" | 2002

|-
! colspan="7" | 2003

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2001

|-
! colspan="7" | 2002

|-
! colspan="7" | 2003

|}

Mecze nieoficjalne 

|-
! colspan="7" | 2002

|-
! colspan="7" | 2003

|}

Bilans:
 zwycięstwa-remisy 2-1
 sety wygrane-sety przegrane:9-4

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn